Palazzo Pallavicino ist der Name folgender Gebäude in Italien:
 Palazzo Pallavicino in  Parma
 Palazzo Pallavicino in  Polesine Zibello
 Palazzo Pallavicino Serbelloni in  Castiglione d’Adda
 Palazzo Resta Pallavicino in Mailand
 Palazzo Sauli Pallavicino in Genua
 Palazzo Tobia Pallavicino in Genua